Pryce puede hacer referencia a:

Personas 
 Jonathan Pryce (1947-), actor británico.
 Tom Pryce (1949-1977), piloto galés de Fórmula 1.
 Vicky Pryce (1952-), economista de origen griego.

Personajes de ficción 
 Pryce, personaje de Pokémon (líder del Gimnasio del Pueblo Mahogany y experto en Pokémon del tipo Hielo).
 Wesley Wyndam-Pryce, personaje de ficción creado por Joss Whedon e introducido por Douglas Petri para la serie de culto de televisión Buffy, la cazavampiros.